Khash Rod kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Khāsh Rōd (vattendrag), vattendrag, Nimruz, 
 Khāsh Rōd (distrikt), Nimruz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar